Niemcy:
 Remlingen – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg
 Remlingen – dzielnica gminy Remlingen-Semmenstedt w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel
 Remlingen-Semmenstedt – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wolfenbüttel

Zobacz też:
 Castell-Remlingen